Tino steht für:

 Tino (Vorname), ein männlicher Vorname, siehe dort Namensträger
 Tino (Insel), eine Insel in Italien
 Tino Corp., ein Plattenlabel
 Tino (Elefant), eine Elefant im Lai Chi Kok Zoo in Hongkong
 Nissan Almera Tino, eine Automarke

Tino oder TINO ist der Name folgender Personen:
 Tino (Sänger), Spanien
 TINO, deutscher Kinderbuchautor
 Tino, bürgerlich Martin Schippert
 Geirun Tino (* 1950), österreichischer Theaterintendant